Афіней — давньогрецький ритор і граматик, автор «Бенкету мудрих».
 Афіней Кізікський — давньогрецький філософ Платонівської академії.
 Афіней Механік — давньогрецький інженер-механік, філософ-перипатетик, автор праці «Про військові машини».
 Афіней Селевкідський — давньогрецький філософ, перипатетик.
 Афіней (музикант) — давньогрецький композитор.
 Афіней (світий) — християнський святий, мученик.
 Афіней — пергамський воєначальник і дипломат, один з молодших братів басилевса Пергаму Евмена II з династії Атталідів.

Див. також 
 Атеней